|-
| 89101 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89102 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89103 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89104 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89105 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89106 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89107 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89108 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89109 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89110 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89111 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89112 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89113 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89114 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89115 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89116 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89117 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89118 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89119 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89120 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89121 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89122 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89123 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89124 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89125 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89126 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89127 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89128 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89129 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89130 - || || 20 d'octubre, 2001 || Powell || Powell
|-
| 89131 - || || 23 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89132 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89133 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89134 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89135 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89136 - || || 23 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89137 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89138 - || || 17 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89139 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89140 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89141 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89142 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89143 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89144 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89145 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89146 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89147 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89148 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89149 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89150 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89151 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89152 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89153 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89154 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89155 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89156 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89157 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89158 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89159 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89160 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89161 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89162 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89163 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89164 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89165 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89166 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89167 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89168 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89169 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89170 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89171 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89172 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89173 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89174 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89175 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89176 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89177 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89178 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89179 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89180 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89181 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89182 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89183 - || || 17 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89184 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89185 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89186 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89187 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89188 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89189 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89190 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89191 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89192 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89193 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89194 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89195 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89196 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89197 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89198 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89199 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89200 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9